De Deuce Customs 32 Ford 3 Window Coupe is een replica van de Australische autoconstructeur Deuce Customs. Zowel technisch als uiterlijk is deze auto, een tweedeurs coupé, op auto's van Ford gebaseerd. De naam verraadt uit welk jaar het voorbeeld voor het exterieur stamt. De 32 Ford 3 Window Coupe kost 9 290 AUD.

32 Ford 3 Window Coupe